La Hopman Cup 1994 è stata la 6ª edizione della Hopman Cup,torneo di tennis riservato a squadre miste. 
Vi hanno partecipato 12 squadre di tutti i continenti e si è disputata al Burswood Entertainment Complex di Perth in Australia. 
La vittoria è andata alla coppia ceca formata da Petr Korda e Jana Novotná,
che hanno battuto la coppia tedesca formata da Anke Huber e Bernd Karbacher.

Squadre

Teste di serie
 – Jana Novotná e Petr Korda (campioni)
 – Mary Joe Fernández e Ivan Lendl
 – Conchita Martínez e Emilio Sánchez
 – Nathalie Tauziat e Cédric Pioline
 – Nicole Bradtke e Wally Masur
 – Natalija Medvedjeva e Andrij Medvedjev
 – Manuela Maleeva-Fragniere e Jakob Hlasek
 – Amanda Coetzer e Marcos Ondruska

Non teste di serie
 - Judith Wiesner e Alex Antonitsch
 - Anke Huber e Bernd Karbacher (finalisti)
 - Miriam Oremans e Jan Siemerink
 - Catarina Lindqvist e Mikael Pernfors

Tabellone

Risultati

Primo turno

Svizzera vs. Paesi Bassi

Australia vs. Svezia

Austria vs. Ucraina

Germania vs. Sudafrica

Quarti di finale

Repubblica Ceca vs. Svizzera

Australia vs. Francia

Austria vs. Spagna

Germania vs. Stati Uniti

Semifinali

Repubblica Ceca vs. Australia

Germania vs. Austria

Finale

Campioni

Collegamenti esterni 

Tennis nel 1994
Hopman Cup
ATP Tour 1994